

Localidades

Casével (Castro Verde)
Casével (Santarém)

Desambiguações de topônimos